Мірпуа () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ар'єж
 Мірпуа () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Жер